Жульєн Беннето (, 20 грудня 1981) — французький тенісист, олімпійський медаліст, переможець Ролан-Гарросу в парному розряді. 

Бронзову олімпійську медаль Беннето виборов на літніх Олімпійських іграх 2012 у парному розряді разом із Рішаром Гаске. Ролан-Гаррос Беннето виграв 2014 року, граючи  Едуаром Роже-Васселеном.

Зовнішні посилання  

 Досьє на сайті ATP 

Французькі тенісисти
Французькі бронзові олімпійські медалісти
Уродженці Бург-ан-Бресса
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2012
Переможці Відкритого чемпіонату США з тенісу
Переможці Відкритого чемпіонату Франції з тенісу
Переможці юніорського Відкритого чемпіонату США з тенісу
Французькі олімпійці
Олімпійські медалісти з тенісу
Переможці турнірів Великого шлему в парному розряді